«Самура́й» (, 1967) — криминальный художественный фильм Жана-Пьера Мельвиля. Фильм основан на романе Джоан Маклеод «Ронин».

Сюжет 

«Нет более глубокого одиночества, чем одиночество самурая, разве что, может быть, одиночество тигра в джунглях» — Бусидо — кодекс самурая

Жеф Костелло — профессиональный наёмный убийца, известный своей методичностью. Он неизвестен обществу, никогда не был судим, он убивает без следов и всегда обеспечивает себе алиби. Костелло готовится к очередному убийству: он угоняет машину, едет на ней к знакомому человеку, который меняет на машине номера и даёт Жефу оружие. Затем киллер посещает знакомую женщину Жану и договаривается об алиби: в ночь убийства он пробыл у неё до 1:45 ночи. Костелло приходит в ночной клуб в неприметном плаще и шляпе, проходит через зал в служебные комнаты и убивает владельца клуба, которого никогда прежде не видел. У выхода он сталкивается с пианисткой клуба Валери и немедленно покидает заведение. Он возвращается в отель к Жане и тут же выходит снова, попадаясь на глаза любовнику Жанны, который пришёл в отель к 2:00. Костелло избавляется от оружия и бросает машину.

Вскоре он попадает в облаву, устроенную полицией, как один из множества людей в плаще и шляпе. Комиссар полиции интуитивно чувствует, что Костелло виновен, но ничего не может сделать против его алиби. К тому же Валери, единственный человек, видевший убийцу достаточно близко, решительно не узнаёт в Жефе убийцу. Комиссар отпускает Костелло, но отправляет за ним слежку, от которой убийца легко уходит. Он отправляется на вокзал на встречу с человеком, который должен заплатить за выполненный заказ, но тот неожиданно нападает на Жефа, раня его в руку.

Костелло возвращается домой, где некоторое время отсыпается и лечит руку. Восстановив силы, он посещает ночной клуб и Валери в надежде узнать, кто был врагом владельца клуба, ведь Жеф говорил только с посредником и не знал самого заказчика, которому намерен отомстить. Валери просит Жефа перезвонить ей домой через два часа.

Тем временем полиция устанавливает в квартире Костелло подслушивающее устройство. Жеф возвращается домой и замечает, что его птица ведёт себя неспокойно. Он догадывается, что квартиру посетили незваные гости, и обнаруживает прослушку. Он звонит Валери из общественного телефона, но она не отвечает. Потерпев неудачу с прослушкой, полиция врывается в номер к Жане и переворачивает всё вверх дном. Комиссар предлагает Жанне признать свои показания ложными и сдать Костелло, но она отказывается.

Костелло приходит в квартиру и снова замечает беспокойство птицы. На этот раз это посредник, напавший на Жефа на вокзале. Он наставляет на Костелло пистолет и объясняет, почему напал на него. Заказчик испугался, когда Костелло задержала полиция и решил убрать его, но сейчас он передумал и предлагает убийце новое задание. Костелло соглашается, берёт деньги и неожиданно нападает на посредника. Он выпытывает у него информацию о том, кто заказчик и где его можно найти. Потом Жеф связывает посредника и уходит из дома.

В метро его упорно преследуют полицейские, и Жеф понимает, что оказался в ситуации, где ему не победить. Ему всё же удаётся уйти от слежки, после чего он навещает Жану в отеле. Жеф успокаивает женщину, он говорит, что обо всём позаботится сам. Затем он снова посещает человека, который заменяет номера на машине и даёт Жефу оружие. Костелло приходит домой к Валери (именно этот адрес дал посредник), встречает там заказчика — Оливье и убивает его. Потом он едет в ночной клуб.

Не таясь, он заходит в зал, надевает перчатки и подходит к Валери, играющей на органе. Он говорит, что новый заказ — это её смерть. Жеф достаёт из кармана револьвер и падает, убитый полицейскими, которые всё это время были в клубе. Молодой полицейский говорит Валери, что, если бы не вмешательство полиции, то она была бы мертва. Комиссар отвечает «нет» и показывает Валери револьвер Жефа.

В барабане револьвера нет ни одного патрона.

В ролях 
 Ален Делон — Жеф Костелло
 Франсуа Перье — комиссар полиции
 Натали Делон — Жана Лагранж
 Кати Розье — Валери
 Мишель Буарон — Винер
 Жак Леруа — Гунман
 Робер Фавар — ''бармен

Критика 
Игра Алена Делона в роли Жефа Костелло считается одной из лучших в карьере актёра. Киновед Елена Карцева сравнивала образ наёмного убийцы в фильме Мельвиля с ролью Делона в картине Джозефа Лоузи «Убийство Троцкого», где он сыграл роль Рамона Меркадера: «То же постоянно скрытое очками невозмутимо спокойное лицо, тот же светлый плащ с поднятым воротником, те же плотно прижатые к телу при ходьбе (чтобы не соскочила кобура) руки, создающие какой-то необычайный абрис фигуры». Однако, как недостаток, это внешняя схожесть героев, не соответствовала психологическим особенностям поведения Меркадера — убийцы Льва Троцкого. Для него это был идейный поступок, он не был «заурядным „киллером“».

Влияние 
Фильм оказал большое влияние на гонконгского режиссёра Джона Ву, который в 1989 году снял фильм о профессиональном убийце, так и названный — «Наёмный убийца». Это фильм о благородном и немного романтичном убийце Джеффри в исполнении Чоу Юнь-Фата и певице (позже — пианистке) Дженни. Влияние «Самурая» очевидно и в фильме Джима Джармуша 1999 года — «Пёс-призрак: путь самурая». Главный герой в исполнении Фореста Уитакера — одинокий, методичный убийца, живущий по кодексу хагакурэ.

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  
 «Самурай» на Afisha.ru

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Неонуар
Фильмы Франции 1967 года
Фильмы Италии 1967 года
Фильмы о полицейских